Klotmossor (Mannia) är ett släkte av bladmossor. Klotmossor ingår i familjen Aytoniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Levermossor